Rostaing ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Rostaing (1904–1999), französischer Romanist, Provenzalist und Onomastik
 Charles Augustin Rostaing (* 1831)
 Hubert Rostaing (1918–1990), französischer Klarinettist und Altsaxophonist des Swing
 Sylvestre Augustin Rostaing de Rostagni (1794–1866), Dresdner Zahnarzt